Nages désigne :

Toponymie

 Nages, une commune du Tarn
 Nages-et-Solorgues, une commune du Gard
 L'Oppidum de Nages, dans le Gard

Sport

 les épreuves quatre nages, (papillon, dos, brasse et nage libre)